Monro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alex K. Monro
 Claude Frederick Hugh Monro